Драчевица може да се отнася за:

 Драчевица, село в община Демир Капия на Северна Македония;
 Драчевица, село в община Студеничани на Северна Македония.